Korce má více významů:
 Korce – vesnice v okrese Česká Lípa, část města Dubá
 Korce (Bohostice) – mlýnská osada zatopená vodní nádrží Orlík
 Korce (myslivna) – myslivna a zaniklá obec nedaleko Křemešníka
 Korce (Choťovice) – zaniklá obec a samota v okrese Kolín
 Korce (tvrze) – zaniklé tvrze v zaniklé obci Korce

Podobné výrazy 
 Korçë – město v Albánii
 Korçë (kraj) – jeden z krajů v Albánii
 Korec